Catalina Island kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Isla de Santa Catalina (ö i Colombia), San Andrés och Providencia,

USA 

 Catalina Island (ö i USA), Alaska, Annette Island Reserve, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar